Les Paladins sont des chevaliers du Moyen Âge.
 Les Paladins est une comédie lyrique de Jean-Philippe Rameau.
 Les Paladins est un ensemble de musique baroque français dirigé par Jérôme Correas.